Бо́ртникова — женская форма русской фамилии Бортников, и топоним.

 Известные носители 
 Бортникова, Евгения Ермолаевна (1897—1973) — советский музыковед.
 Бортникова, Светлана Дмитриевна (род. 1997) — казахстанская футболистка. Топоним 
 Бортникова — бывшая деревня в Свердловской области России.

 См. также 
 Бортниково